Samaw'al ist der Name oder Namensteil folgender Personen:

 As-Samaw'al (geb. um 1130; gest. um 1180), irakischer Mathematiker
 Barra bint Samaw'al, Mutter von Safiyya bint Huyayy, der elften Frau des islamischen Religionsstifters Mohammed